Konsument (von  ‚verbrauchen‘, ) bezeichnet:
 Verbraucher, ein Wirtschaftssubjekt in der Volkswirtschaftslehre
 Konsument (Ökologie), heterotrophe Organismen in der Ökologie
 Konsument (Magazin), ein österreichisches Konsumentenmagazin 
 Konsument (Warenhaus), eine Warenhauskette in der DDR 

Siehe auch:

 Konsum (Begriffsklärung)
 Konsumtion (Begriffsklärung)
 Konsumentenboykott